Кемеровская улица — название улиц в разных городах бывшего СССР.

Россия 
 Кемеровская улица — улица в Белове.
 Кемеровская улица — улица в Воронеже.
 Кемеровская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Кемеровская улица — улица в Омске.
 В Санкт-Петербурге:
 Кемеровская улица — улица в Кировском районе.
 Кемеровская улица — улица в Парголове.
 Кемеровская улица — улица в Томске.
 Кемеровская улица — улица в городе Топки.
 Кемеровская улица — улица в Уфе.
 Кемеровская улица — улица в Мариинске.

Казахстан 
 Кемеровская улица — улица в Караганде.

Украина 
 Кемеровская улица — улица в Киеве.
 Кемеровская улица — улица в Кривом Роге.
 Кемеровская улица — улица в Харькове.

Примечания 

Улицы, названные в честь городов